Языком Иисуса Христа считают арамейский язык (точнее — галилейский диалект арамейского языка), широко распространённый в I веке на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что языком Нового Завета является греческий, тем не менее там присутствуют фразы на арамейском языке в греческой транскрипции.

Арамейским является и язык окружения Христа. Арамейские имена имел апостол Варфоломей (, ,  бар-тульмай — «сын Толомея») и арамейским было прозвище Иоанна Богослова и его брата Иакова «Воанергес» ( — «сыновья грома» ). Арамейскими являются и многие топонимы: Гефсимания ( — «масличный пресс»), Акелдама ( — «земля крови»), Вифезда («дом милосердия»).

Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? 
 Ватиканский кодекс  ( элёи элёи лама забафтанеи — «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты меня оставил?»)
 Старосирийский текст  ( алах алах льмана швактан)
 Еврейский текст  ( эли́ эли́ ламá азавтáни)
 Ватиканский кодекс  ( элёэи элёэи лема сабактанеи)
 Старосирийский текст  ( эли эли льмана швактан)
 Еврейский текст  ( эли́ эли́ ламá азавтáни)

Манна 
Иоанна 6.31 
οι πατερες ημων το μαννα εφαγον εν τη ερημω καθως εστιν γεγραμμενον αρτον εκ του ουρανου εδωκεν αυτοις φαγειν

Исход 16.31 
καὶ ἐπωνόμασαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μαν ἦν δὲ ὡς σπέρμα κορίου λευκόν τὸ δὲ γεῦμα αὐτοῦ ὡς ἐγκρὶς ἐν μέλιτι

Исход 16.15 
ἰδόντες δὲ αὐτὸ οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ τί ἐστιν τοῦτο οὐ γὰρ ᾔδεισαν τί ἦν εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς αὐτούς οὗτος ὁ ἄρτος ὃν ἔδωκεν κύριος ὑμῖν φαγεῖν

Иоанна 6.31 греческий использует (ма́нна), сирийская Пешитта произносит (ма́нно), подражая греческому, Исход 16.31 использует греческое «ман», а Исход 16.15 просто дословно переводит «что это?».

Маранафа 
1Коринфянам 16.22 
ει τις ου φιλει τον κυριον ητω αναθεμα μαρανα θα

Дидахе 10.6 
μαραν αθα

Откровение 22.20 
λεγει ο μαρτυρων ταυτα ναι ερχομαι ταχυ αμην ερχου κυριε ιησου

Рака, Геенна 
Матфея 5.22 
εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο οργιζομενος τω αδελφω αυτου ενοχος εσται τη κρισει ος δ αν ειπη τω αδελφω αυτου ρακα ενοχος εσται τω συνεδριω ος δ αν ειπη μωρε ενοχος εσται εις την γεενναν του πυρος

В греческом тексте рака́ — это арамейское ра́ка (или рэйка от слова рэк ריק/ריקה — «пустослов; глупец»); в греческом тексте геенна — это арамейское ги́хано («место мучения»). На иврите гиена — геином (גיהנום), название от имени места гай бэн ином («ущелье сына Инома»),  так как в эпоху первого Храма на этом месте находился культ Молеха, служением которому было приношение сожжением в жертву младенцев. Отсюда выражение «гореть в геене огненной»

Талита кум 
Марка 5.41 
και κρατησας της χειρος του παιδιου λεγει αυτη ταλιθα κουμ ο εστιν μεθερμηνευομενον το κορασιον σοι λεγω εγειρε

Греческий текст использует иудео-арамейское выражение евреев Вавилона (та́лита кум). По-арамейски (тли́то ку́ми).

Кифа 
Иоанна 1.42
ηγαγεν αυτον προς τον ιησουν εμβλεψας αυτω ο ιησους ειπεν συ ει σιμων ο υιος ιωαννου συ κληθηση κηφας ο ερμηνευεται πετρος

Греческий текст использует (кефа) арамейского слова (ки́фо) «глыба; скала; крепкий камень».

Пасха 
Луки 22.1
ηγγιζεν δε η εορτη των αζυμων η λεγομενη πασχα

Греческий текст использует (пасха), скорее всего это гебраизм. Арамейское слово (пэ́цхо). Старые сирийские тексты Евангелий используют также более старое арамейское название этого праздника (фа́сэх).

Марфа 
Луки 10.38
εν δε τω πορευεσθαι αυτους αυτος εισηλθεν εις κωμην τινα γυνη δε τις ονοματι μαρθα υπεδεξατο αυτον

Греческий текст использует (ма́рта) арамейского (мо́рто) слова (не имени), означающего «госпожа». Арамейское обращение к мужчине (мо́рэ) т.е. «господин».

Фома 
Иоанна 11.16
ειπεν ουν θωμας ο λεγομενος διδυμος τοις συμμαθηταις αγωμεν και ημεις ινα αποθανωμεν μετ αυτου

Греческий текст использует (томас) арамейского прозвища (то́ма) арамейского слова (не имени) (то́мо) «близнец».

Авва 
Марка 14.36
και ελεγεν αββα ο πατηρ παντα δυνατα σοι παρενεγκε το ποτηριον τουτο απ εμου αλλ ου τι εγω θελω αλλα τι συ

По-арамейски а́ба, в старых сирийских Евангелиях написано (а́ви) «отец мой!» при обращении.

Фарисеи 
Матфея 23.2
λεγων επι της μωυσεως καθεδρας εκαθισαν οι γραμματεις και οι φαρισαιοι

Греческий текст использует (фариса́иои) арамейского слова (фрише́).

Варавва 
Матфея 27.17
συνηγμενων ουν αυτων ειπεν αυτοις ο πιλατος τινα θελετε απολυσω υμιν τον ιησουν τον βαραββαν η ιησουν τον λεγομενον χριστον

Греческий текст использует (ба́рабба), скорее всего это гебраизм. По-арамейски (бар а́ба) «сын Абы»

Мессия 
Иоанна 1.41
ευρισκει ουτος πρωτον τον αδελφον τον ιδιον σιμωνα και λεγει αυτω ευρηκαμεν τον μεσσιαν ο εστιν μεθερμηνευομενον χριστος

Иоанна 4.25
λεγει αυτω η γυνη οιδα οτι μεσσιας ερχεται ο λεγομενος χριστος οταν ελθη εκεινος αναγγελει ημιν απαντα

Греческий текст использует (месси́а), скорее всего это гебраизм. Сирийская Пешитта использует арамейское слово (мши́хо) «помазанник» [на царство] т.е. «царь».

Гаввафа 
Иоанна 19.13
ο ουν πιλατος ακουσας των λογων τουτων ηγαγεν εξω τον ιησουν και εκαθισεν επι βηματος εις τοπον λεγομενον λιθοστρωτον εβραιστι δε γαββαθα

Греческий текст использует (га́ббата), скорее всего это гебраизм. Сирийская Пешитта использует арамейское (гфи́фто).

Голгофа 
Матфея 27.33
και ελθοντες εις τοπον λεγομενον γολγοθα ο εστιν κρανιου τοπος λεγομενος
Марка 15.22
και φερουσιν αυτον επι τον γολγοθαν τοπον ο εστιν μεθερμηνευομενον κρανιου τοπος

Греческий текст использует (го́льгота), скорее всего это гебраизм. Сирийская Пешитта использует арамейское (го́гульто).

Эффафа 
Марка 7.34
και αναβλεψας εις τον ουρανον εστεναξεν και λεγει αυτω εφφαθα ο εστιν διανοιχθητι

Греческий текст использует (эффата), сирийская Пешитта использует арамейское (этпа́тх).

Корван 
Матфея 27.6
οι δε αρχιερεις λαβοντες τα αργυρια ειπαν ουκ εξεστιν βαλειν αυτα εις τον κορβαναν επει τιμη αιματος εστιν
Марка 7.11
υμεις δε λεγετε εαν ειπη ανθρωπος τω πατρι η τη μητρι κορβαν ο εστιν δωρον ο εαν εξ εμου ωφεληθης

Греческий текст использует (ко́рбана) арамейского слова (ку́рбана) (см. Курбан).
букв. жертвоприношение

Раввуни 
Иоанна 20.16
λεγει αυτη ιησους μαριαμ στραφεισα εκεινη λεγει αυτω εβραιστι ραββουνι ο λεγεται διδασκαλε

Греческий текст использует (ра́ббоуни). Сирийская Пешитта использует арамейское (ра́були).

Равви 
Матфея 23.7
και τους ασπασμους εν ταις αγοραις και καλεισθαι υπο των ανθρωπων ραββι

Греческий текст использует (ра́бби), скорее всего это гебраизм. Сирийская Пешитта использует (ра́би).

Суббота 
Иоанна 19.31
οι ουν ιουδαιοι ινα μη μεινη επι του σταυρου τα σωματα εν τω σαββατω επει παρασκευη ην ην γαρ μεγαλη η ημερα εκεινου του σαββατου ηρωτησαν τον πιλατον ινα κατεαγωσιν αυτων τα σκελη και αρθωσιν

Греческий текст использует (са́ббата), скорее всего это гебраизм. Сирийская Пешитта использует арамейское (ша́бта).

Сатана 
Матфея 4.10
τοτε λεγει αυτω ο ιησους υπαγε σατανα γεγραπται γαρ κυριον τον θεον σου προσκυνησεις και αυτω μονω λατρευσεις

Греческий текст использует (сатана), скорее всего это гебраизм. Сирийская Пешитта использует арамейское (со́тоно).

Сикера 
Луки 1.15
εσται γαρ μεγας ενωπιον κυριου και οινον και σικερα ου μη πιη και πνευματος αγιου πλησθησεται ετι εκ κοιλιας μητρος αυτου

Греческий текст использует (сикера). Сирийская Пешитта использует арамейское (ша́кро) «крепкий алкогольный напиток из фиников». Арамейское (ша́кро; ша́кар) это русское «са́хар».

Осанна 
Марка 11.9
ωσαννα ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου

Греческий текст использует (осанна). Скорее всего это гебраизм. Сирийская Пешитта использует арамейское (у́шано).

Примечания 

Иисус Христос
Арамейские языки
Арамейские слова и выражения